Эбигейл Хандман (род. 1990 в городе Род-Таун) — модель, победительница конкурса красоты Мисс Британские Виргинские острова 2011 года и представила свою страну на конкурсе Мисс Вселенная 2012.

Юность 
Она студентка биологического факультета Университета Ксавьера в Луизиане.

Мисс Британские Виргинские острова 2011 и Мисс Вселенная 2012 
Эбигейл Хандман — победила в конкурсе «Мисс Британские Виргинские острова 2011» во время финального мероприятия, проведенного в «Multi Purpose Sports Complex» 31 июля 2011 года в Род-Таун. Эбигейл Хиндман представляла Британские Виргинские острова на конкурсе Мисс Вселенная 2012.

Примечания

Ссылки 
 Official Miss British Virgin Islands website

Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2012»
Выпускники Университета Ксавье